Bombeiro é alguém que lida com bombas (explosivos ou dispositivos hidráulicos). Mais concretamente, pode referir-se a:
 Bombeiro — profissional ou voluntário especializado no combate a incêndios e outras operações de salvamento de pessoas e bens;
 Bombeador — (também chamado de bombeiro) profissional da marinha mercante especializado na operação e manutenção de sistemas de bombagem;
 Bombeiro: Operário especializado no fabrico de bombas.

Desambiguação